

Persone 
 Brent Corrigan – attore statunitense
 Joe Corrigan – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 John Corrigan "Jonathan" Wells – biologo statunitense
 Joseph Corrigan – vescovo cattolico statunitense
 Kevin Corrigan – attore statunitense
 Lloyd Corrigan – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Mairead Corrigan – pacifista britannica, premio Nobel per la pace nel 1976
 Michael Augustine Corrigan – arcivescovo cattolico statunitense
 Mike Corrigan, propr. Michael Douglas Corrigan – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Reggie Corrigan – ex rugbista irlandese
 Ryan Corrigan – cantautore, musicista e produttore discografico canadese

Personaggi 
 Corrigan – personaggio della serie televisiva Stargate Atlantis
 Emma Corrigan – protagonista del romanzo Sai tenere un segreto? di Sophie Kinsella
 Jim Corrigan – nome di diversi personaggi dei fumetti DC Comics
 Kate Corrigan – personaggio dei fumetti Dark Horse Comics Hellboy e BPRD
 Phil Corrigan – personaggio di serial cinematografici e dei fumetti dell'Agente segreto X-9

Altro 
 9924 Corrigan – asteroide della fascia principale
 Corrigan – città statunitense nel Texas
 Corrigan House – casa storica a Sarasota, Florida, Stati Uniti d'America